San Estanislao kan syfta på följande platser:

Colombia 

 San Estanislao (ort), Bolívar, 
 San Estanislao (kommun), Bolívar,